Кубок Москвы по футболу 1941 стал ХLI-м первенством столицы и первым, проведенным Московским городским комитетом по делам физической культуры и спорта (МГКФС) в годы Великой Отечественной войны с участием сильнейших команд (команд мастеров).

Победителем стала команда «Динамо».

Организация и проведение турнира 
Кубок проводился по олимпийской (кубковой) системе перед осенним чемпионатом.

Анонсировалось участие 32 команд, предполагался также утешительный турнир между проигравшими в основной сетке. Бόльшее количество команд в первенстве столицы участвовало только в осеннем турнире 1923 года. 

Хотя турнир регулярно освещался в прессе, нет возможности однозначно установить целый ряд событий турнира:

 В первом раунде при таком количестве участников должно быть 16 пар команд (так ли было в действительности, точно неизвестно — существуют интерпретации источников, подразумевающие несколько предварительных туров до 1/8 финала, хотя «Красный спорт» все же называет матчи, однозначно идентифицируемые как матчи 1/16 финала, матчами «первого круга»); однако в источниках пока обнаружена информация лишь о девяти парах соперников — семь из участвовавших команд не названы (либо по каким-либо причинам не вышли на поле в своих матчах), сообщаются также результаты только восьми встреч (еще в пяти играх указан победитель без указания счета; о трех матчах информации нет, и неизвестно точно, состоялись ли они вообще);
 Во втором раунде (1/8 финала) также неизвестен счет двух матчей (при известном результате). Также непонятно, относится ли матч «Динамо» — «Зенит-2» к 1/8, 1/16 или даже 1/32 финала, и кто в таком случае был соперником динамовцев в 1/8 финала. Также нет ясности в турнирной судьбе «Локомотива» (Ленинской железной дороги) — он победил в своем матче первого круга в ряду других команд-участниц 1/16 финала, однако среди участников 1/8 финала в источниках не указан.

В целом кубок собрал команды очень разного уровня; крупные и даже астрономически крупные результаты не были редкостью (даже финальный матч закончился с неприлично крупным для финала счетом). Команда «Динамо», сумевшая в перипетиях военного времени полностью сохранить свой объективно сильный и, что важнее, сыгранный состав, одержала заслуженную победу.

Турнирная сетка

Матчи

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 Материалы периодики 1941 года electro.nekrasovka.ru
 Архив ФК «Динамо» Москва fc-dynamo.ru
 Материалы периодики 1941 года на форуме клуба «Торпедо» - torpedom.ru

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР
1941 год в Москве
1941 год в футболе